Кратер Вейль () — крупный ударный кратер в восточной части обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого математика Германа Клауса Гуго Вейля (1885—1955) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Ферсман на северо-западе; кратер Комсток на севере, кратер Штернберг на северо-востоке и кратер Камерлинг Оннес на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 122,8 км, глубина 2,88 км.

Кратер сильно разрушен эрозией, вал кратера практически не сохранился, чаша и вал кратера перекрыты множественными мелкими кратерами. Высота вала кратера над окружающей местностью 1530 м, объем кратера составляет приблизительно 12 000 км³. Кратер перекрыт частью системы лучей отходящей от кратера Ом.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны